Hòa Phát steht für:

 Hòa Phát (Unternehmen), vietnamesischer Mischkonzern mit dem Schwerpunkt Stahlerzeugung
 Hòa Phát, Stadtviertel im Bezirk Cẩm Lệ der Stadtprovinz Đà Nẵng

Siehe auch:
 Hòa Phát Hà Nội, ehemaliger Fußballverein aus Hanoi